Amo Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amo Creek (Colville River), Fluss im Bundesstaat Alaska (North Slope)
 Amo Creek (Trempealeau River), Fluss im Bundesstaat Wisconsin